David Carroll peut faire référence à

 David Carroll (1950–1992), acteur américain
 David Carroll (né en 1942), auteur et illustrateur naturaliste américain
 David Carroll (1913–2008), compositeur et directeur musical américain
 David Carroll, musicien dans Sons of Maxwell
 David Carroll (né en 1963), physicien américain
 David Carroll(1816-1905), colonel de l'armée confédérée et membre du Congrès des États confédérés d'Amérique
 David Carroll, qui a plaidé coupable du meurtre de son fils adoptif, Marcus Fiesel
 David Carroll, un détective fictif créé par Octavus Roy Cohen dans les années 1920
 David Carroll, professeur et lanceur d'alerte américain, qui a poursuivi Cambridge Analytica pour obtenir ses propres données personnelles, et a allégué qu'Emerdata a été créé pour protéger les entreprises défunte du groupe CSL contre d'éventuelles mises en examen et poursuites.

Homonymie de personnes